Pogoda dla bogaczy – powieść Irwina Shawa
 Pogoda dla bogaczy – amerykański serial telewizyjny, ekranizacja powieści
 Pogoda dla bogaczy – utwór zespołu Trzeci wymiar